Улицы Санкт-Петербурга с названием Заречная:
 Заречная улица (Горелово) — улица в историческом районе Горелово;
 Заречная улица (Парголово) — улица в историческом районе Парнас.